Der Begriff Njombe steht für:

Njombe (Fluss), ein Fluss in Tansania
Njombe (Distrikt), ein Distrikt in Tansania (District Council)
Njombe (Region), eine Region in Tansania
Njombe (Tansania), eine Stadt in Tansania
Njombe (TC), ein Distrikt in Tansania (Town Council)
Bistum Njombe, eine Diözese in Tansania